Смоляки — деревня в Руднянском районе Смоленской области России. Входит в состав Смолиговского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в западной части области в 27 км к юго-востоку от Рудни, в 2 км южнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Бобровка. В 6 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Лелеквинская на линии Смоленск — Витебск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в октябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Руднянского района (Смоленская область)